PTC pode significar
 Paid to click
 Positive Temperature Coefficient
 Partido Trabalhista Cristão
 Partido Trabalhista Comunitário
Partido dos Trabalhadores da Coreia
Desambiguações de siglas